Epir, iz grške besede Ήπειρος  (Ípiros), ki pomeni celino, lahko pomeni tudi:

Geografsko
 Epir (pokrajina), zgodovinska in geografska pokrajina na jugozahodnem Balkanu, ki si jo sedaj delita Grčija in Albanija.

Politično
 Epir (periferija), ena od trinajstih grških administrativnih enot – periferij.

Zgodovinsko
 Epirski despotat, ena od nasledstvenih držav, ki so nastale po padcu Bizantinskega cesarstva leta 1204.
 Kneževina Epir, ki se lahko nanaša na že omenjeni Epirski despotat (1205-1479) ali na pašaluk Ali Paše Tepelenskega in Janinskega (približno 1787-1822).
 Kraljestvo Epir, kateremu je vladal kralj Pir (3. stoletje pr. n. št.).
 Epirus vetus in Epirus nova - »Stari« in »Novi Epir«: provinci Rimskega cesarstva.

Mitološko
 Epira (Epirus), hčerka Ehiona in Agave.